Granville Leveson-Gower, I conte Granville – diplomatico britannico
 Granville Leveson-Gower, I marchese di Stafford – politico inglese